Василий Григорьевич Минеев (25 апреля 1931, хутор Какичев, Белокалитвинский район, Ростовская область, РСФСР — 1 сентября 2016, Москва, Российская Федерация) — советский и российский ученый-агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ (1985), РАСХН и РАН. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2001 ), лауреат премии имени Д. Н. Прянишникова (2014). Заслуженный деятель науки РФ (1997), заслуженный профессор Московского университета.

Биография 
По окончании 7 классов поступил в Лабинский сельскохозяйственный техникум, после окончания которого был принят в Азово-Черноморский СХИ, который окончил с отличием.

В 1954 году поступил в аспирантуру Воронежского сельскохозяйственного института (СХИ). До 1972 года вся его научная, педагогическая и организационная деятельность была связана с этим институтом.

В 1958 году (в возрасте 27 лет) был назначен директором опытной станции Воронежского СХИ.

В 1964 году в Воронежском СХИ был открыт факультет агрохимии и почвоведения, который он возглавил. В 33 года он — декан факультета, через 4 года — проректор по научной работе Воронежского СХИ имени К.Д. Глинки.

В 1968 году защитил докторскую диссертацию: «Системы удобрения озимой пшеницы в Центрально-чернозёмной зоне». В 1969 году ему было присвоено учёное звание профессора.

С 1972 года работал во Всесоюзном институте удобрений и агропочвоведения имени Д.Н. Прянишникова (ВИУА) на должности заместителя директора и руководителя отдела географической сети опытов с удобрениями, а с 1974 по 1986 годы — директор ВИУА. 

С 1978 года по совместительству являлся профессором кафедры агрохимии, а с мая 1979 года и до конца жизни — заведующий кафедрой агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 1985 году был избран академиком ВАСХНИЛ. С 1985 по 1988 годы — вице-президент ВАСХНИЛ, председатель Президиума отделения ВАСХНИЛ по Нечернозёмной зоне РСФСР.

С 2013 года (после реформы ведущих российских академий) — академик РАН.

Похоронен на Хованском кладбище Москвы.

Научная и общественная деятельность 
Создатель крупной научной школы в агрохимии, под его руководством защищено более 60 кандидатских и 27 докторских диссертации, был почетным доктором и профессором Белорусской, Брянской, Кубанской и Азербайджанской сельскохозяйственных академий.

Автор более 500 научных работ, в том числе 30 монографий, большое количество методических рекомендаций и практических разработок.

С 2006 по 2015 годы являлся президентом Содружества ученых агрохимиков и агроэкологов, созданного по инициативе ученых России, Казахстана, Беларуси и Украины в 2006 году.

Написал автобиографическую монографию «Тернистый путь к вершине науки», вышедшую в 2016 году.

Членство в научных организациях:
 представитель СССР в Совете уполномоченных стран СЭВ в Координационном научном центре по проблеме «Минеральные удобрения»;
 член Комитета по Государственным премиям в области науки и техники при Президенте Российской федерации;
 член Бюро отделения земледелия РАСХН;
 член Президиума общества почвоведов имени В.В. Докучаева и руководитель IV Комиссии по агрохимии и плодородию почв.
 с 1979 года — бессменно возглавлял в качестве председателя секцию агрохимии ВАСХНИЛ, а затем РАСХН.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
 Государственная премия РФ в области науки и техники (2001) — за цикл работ «Функционально-экологические основы изучения, охраны, повышения плодородия почв и рационального использования почвенных ресурсов»
 Премия Совета Министров СССР
 Премия имени М.В. Ломоносова
 Премия имени Д. Н. Прянишникова (2014) — за серию работ «История и состояние агрохимии на рубеже XXI века» в трех книгах и монографию «Агрохимия в Московском университете»
 Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» (1997)

Основные труды

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Агрохимики СССР
Агрохимики России
Выпускники вузов Ростовской области
Преподаватели Воронежского аграрного университета
Преподаватели факультета почвоведения МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Лауреаты премии имени Д. Н. Прянишникова
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Похороненные на Хованском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС